Ruda peut désigner :

Toponymes

Ruda, un village situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Ruda, une localité de la municipalité d'Otok, dans le comitat de Split-Dalmatie ;

Ruda, une commune de la province d'Udine, dans la région Frioul-Vénétie Julienne ;

dans la voïvodie de Silésie
 Ruda Śląska, ville
 Ruda, village

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Ruda, village du powiat de Grudziądz
 Ruda, village du powiat de Włocławek
 Ruda, village de la gmina de Skrwilno
 Ruda, village de la gmina de Rogowo

 dans la voïvodie de Lublin
 Ruda, village du powiat de Chełm
 Ruda, village du powiat de Janów Lubelski
 Ruda, village de la gmina de Krzywda
 Ruda, village de la gmina de Serokomla
 Ruda, village de la gmina de Stoczek Łukowski

 dans la voïvodie de Podlachie
 Ruda, village du powiat de Białystok
 Ruda, village du powiat de Grajewo
 Ruda, village du powiat de Mońki

 dans la voïvodie de Łódź
 Ruda, village du powiat de Łask
 Ruda, village du powiat de Sieradz
 Ruda, village du powiat de Skierniewice
 Ruda, village du powiat de Wieluń
 Ruda, village de la gmina de Dobryszyce
 Ruda, village de la gmina de Gidle

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Ruda, village du powiat de Busko
 Ruda, village du powiat de Kielce
 Ruda, village du powiat de Starachowice
 Ruda, village du powiat de Staszów

 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Ruda, village du powiat de Mielec
 Ruda, village du powiat de Ropczyce-Sędziszów
 Ruda, village du powiat de Stalowa Wola

 dans la voïvodie de Mazovie
 Ruda, village du powiat de Garwolin
 Ruda, village du powiat de Kozienice
 Ruda, village du powiat de Mińsk
 Ruda, village du powiat de Mława
 Ruda, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Ruda, village du powiat de Piaseczno
 Ruda, village du powiat de Siedlce
 Ruda, village du powiat de Wołomin
 Ruda, village du powiat de Żuromin
 Ruda, village de la gmina de Kazanów
 Ruda, village de la gmina de Przyłęk

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ruda, village du powiat de Krotoszyn
 Ruda, village du powiat d'Oborniki
 Ruda, village du powiat de Piła
 Ruda, village du powiat de Pleszew
 Ruda, village du powiat de Turek

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Ruda, village

 dans la voïvodie de Poméranie
 Ruda, village

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ruda, village du powiat de Giżycko
 Ruda, village du powiat de Pisz

Ruđa, un village de la municipalité de Tutin, district de Raška ;

Ruda, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Ruda, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Ruda nad Moravou, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Železná Ruda, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň.

Personnes 
 Ruda, de son nom complet Ruda Jarusek (1903 ? - 19..?), illustrateur de livres pour enfants

Divers 
 La Ruda, un groupe de rock alternatif festif de Saumur.

Homonymie de localités en  Tchéquie